Stella — многозначное слово.
 Stella — род бактерий семейства Acetobacteraceae.
 Stella — альбом группы Yello, выпущенный в 1985 году.
 Stella — проект игровой системы компании Cyan Engineering, выпущенной на рынок под маркой Atari 2600.
 Stella — эмулятор платформы Atari 2600.

См. также 
 Stella Artois — марка бельгийского пива.